Die World Seniors Championship 2011 war ein Snookerturnier, das vom 5. bis 6. November 2011 in Peterborough ausgetragen wurde.

Regeln 
Das Einladungsturnier fand im Rahmen der Main Tour der Snooker-Saison 2011/12 statt. Das Turnier, das 1991 schon einmal ausgetragen und 2010 wiederbelebt wurde, erlebte somit 2011 seine dritte Auflage.

Teilnahmebedingung: die Spieler mussten älter als 45 Jahre sein, womit das Mindestalter im Vergleich zum Vorjahr um fünf Jahre erhöht wurde.

12 Spieler nahmen auf Einladung der WPBSA teil, darunter großteils Ex-Weltmeister oder andere beliebte und in der Vergangenheit erfolgreiche Spieler. Die vier weiteren Startplätze wurden bei einem Qualifikationsturnier ausgespielt.

Die Auslosung wurde im Rahmen des zweiten Spieltags der Premier League Snooker 2011 von Rolling-Stones-Gitarrist Ron Wood und Kommentator Andy Goldstein vorgenommen.

Preisgeld

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Qualifikation 
Die vier Qualifikationsplätze wurden unter 28 Teilnehmern ausgespielt. Die Partien, die im Best-of-3-Modus ausgetragen wurden, fanden am 10. Oktober in Gloucester statt.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Einzelnachweise 

2011
Snookerveranstaltung 2011
Sport (Peterborough)